Frydrychowicz ist der Familienname von

 Franciszek Frydrychowicz (1820–1908), polnischer Aktivist und Abgeordneter in Tuchel
 Romuald Frydrychowicz (1850–1932), polnischer katholischer Priester und Regionalhistoriker in Westpreußen
 Zenon Frydrychowicz (1851–1929), polnischer Jurist und Gerichtspräsident von Bydgoszcz